Семён Аро́нович Донско́й (18 апреля 1931, Киев — 12 декабря 2017, Майами) — советский хозяйственный деятель, директор Ермаковского завода ферросплавов (1981 — март 1995). Член КПСС с 1953 года.

Биография 
Родился в еврейской семье, отец его был служащим. В 1948 году окончил среднюю школу в городе Киеве. В 1953 году окончил Киевский политехнический институт, после чего работал помощником мастера отдела технического контроля, затем заместителем начальника конвертерного цеха Нижнетагильского металлургического комбината. В 1964 году окончил Московский инженерно-экономический институт.

В 1967 году распоряжением Министерства чёрной металлургии СССР был переведён в город Новокузнецк на Западно-Сибирский металлургический завод начальником конвертерного цеха. В 1974 году переведён в город Темиртау на Карагандинский металлургический комбинат главным сталеплавильщиком. С 1981 по март 1995 года — директор Ермаковского завода ферросплавов. Его заместителем на этом заводе с 1987 года был Ю. И. Мухин, написавший в 2008 году книгу-мемуары «Три еврея, или Как хорошо быть инженером», в которой характеризует С. А. Донского как выдающегося руководителя. В 1995 году — директор Карагандинского металлургического комбината.

Имеет 18 авторских свидетельств, 15 печатных трудов. Неоднократно избирался депутатом Павлодарского областного, Ермаковского городского советов народных депутатов; в 1984 году — членом, в 1987 — председателем ревизионной комиссии обкома КП Казахстана.

Звания и награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Почётный гражданин города Аксу.

Комментарии

Примечания

Источники и ссылки 
 Мухин Ю. И. Три еврея, или Как хорошо быть инженером. — М.: Крымский мост — 9Д, 2008. ISBN 978-5-89747-036-5
 
 

Выпускники Киевского политехнического института
Выпускники Государственного университета управления
Директора металлургических предприятий
Депутаты Павлодарского областного совета
Депутаты городских советов Казахской ССР
Члены Павлодарского обкома КП Казахстана
Почётные граждане Аксу
Эмигранты из Казахстана
Иммигрировавшие в США из Казахстана